Université-de-Montréal (metrostation), metrostation in Montreal, Canada
Universiteit van Montreal, Canada